Miejscowości w USA:
 Mendon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Mendon – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Mendon – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Mendon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Mendon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Mendon – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Mendon – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Mendon – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Gminy w USA:
 Mendon (ang. Mendon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Mendon (ang. Mendon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Mendon (ang. Mendon Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Mendon (ang. Mendon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Mendon (ang. Mendon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Mendon (ang. Mendon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Mendon (ang. Mendon Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland